Влади́мир Миха́йлович Кли́мов (род. 4 октября 1949, Москва) — советский и российский кинооператор игрового кино, народный артист Российской Федерации (2004).

Биография 
Родился в Москве.В период 1966—1967 годов работал на учебной студии ВГИКа, параллельно учился на операторском факультета ВГИКа (мастерская Бориса Волчека), по окончании института в 1971 году был распределён на «Мосфильм», работал в качестве ассистента оператора на картинах «Пришёл солдат с фронта» (1971), «Командир счастливой „Щуки“» (1972), «С тобой и без тебя» (1973).С 1973 года — оператор.Сотрудничал с режиссёрами Родионом Нахапетовым, Саввой Кулишом, Александром Зархи, Али Хамраевым, Кареном Шахназаровым.

Член КПСС с 1984 года, член Союза кинематографистов СССР (Москва).

 Семья 
Жена — Лидия Думцева (1939—2016), детская писательница.

 Фильмография 
 Оператор
 
  — Вино из одуванчиков к/м
  — На край света <small>(совместно с К. Супоницким)</small>
  — Отклонение — ноль
  — Взлёт
  — Что можно Кузенкову?
  — Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
  — Душа
  — И будем жить (Киноальманах «Молодость» № 4)
  — Сказки… сказки… сказки старого Арбата
  — Аукцион
  — Ты мой восторг, мое мученье…
  — И ещё одна ночь Шахерезады
  — Багратион
  — Начни сначала
  — В дебрях, где реки бегут…
  — Сад желаний
  — Трагедия в стиле рок (совместно с В. Фастенко)</small>
  — Шакалы
  — Динозавры XX века
  — Ау! Ограбление поезда
  — Глаза
  — Пистолет с глушителем
  — Посторонний
  — Железный занавес <small>(совместно с А. Ренковым)
  — Пионерка Мэри Пикфорд
  — Война окончена. Забудьте...
  — Вор
  — Чёрное море
  — Маросейка, 12
  — Танцуй со мной
  — Львиная доля
  — Яды, или Всемирная история отравлений
  — Люди 1941 года (документальный)</small>
  — Ледниковый период
  — В созвездии Быка <small>(совместно с В. Баштой)
  — Шик
  — Всадник по имени Смерть
  — Брежнев (совместно с А. Жегаловым)</small>;
  — Русская игра <small>(совместно с А. Жегаловым);
  — Отец
  — Ленинград
  — Старшая жена
  — История лётчика (совместно с В. Спорышковым)</small>
  — Скоро весна
  — Москва, я люблю тебя! <small>(киноальманах)
  — Дело гастронома №1
  — Любовь за любовь
  — Собачий рай
  — Григорий Р. (совместно с А. Фёдоровым)</small>
  — Главный
  — Крым
  — На Париж
  — Яблоня

 Режиссёр
  — Посторонний <small>(документальный)

 Актёр
  — История лётчика — Отто
  — Аукцион — посетитель аукциона
  — На Париж — полицейский

 Награды и номинации 
 1989 — заслуженный деятель искусств РСФСР;
 1998 — номинация на премию «Ника» в категории Лучшая операторская работа за фильм «Вор» (1997);
 2004 — народный артист Российской Федерации (19 июля 2004) — за большие заслуги в области искусства;
 2004 — номинация на премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России (фильм «Шик»);
 2005 — номинация на премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России (фильм «Всадник по имени Смерть»);
 2008 — премия «Золотой орёл» За лучшую операторскую работу («Ленинград»);
 2008 — премия ТЭФИ в номинации Оператор телевизионного художественного фильма / сериала («Ленинград»);
 2008 — номинация на премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России (фильм «Ленинград»);
 2010 — номинация на премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России (фильм «Скоро весна»);
 2011 — орден Дружбы (4 мая 2011) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность;
 2020 — орден Почёта (19 мая 2020) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность;
 лауреат премии Ленинского комсомола.
 2022 — Премия киноизобразительного искусства Гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России «Белый квадрат» «За вклад в кинооператорское искусство» имени Сергея Урусевского.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Операторы-постановщики
Персоналии:Мосфильм
Члены Союза кинематографистов СССР